Федорців — українське прізвище. Походить від імені Федор (.

Відомі носії 
 Федорців Ольга Євгенівна ( 1956) — український вчений у галузі медицини. Доктор медичних наук (1999), професор.
 Федорців Федь (1889 — 1930) — український галицький журналіст, публіцист, студентський і громадський діяч.

Прізвища на -ів